Сезон 2014-15 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 22-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном втретє стала Вікторія (Пльзень).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Слован візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Чехії 2014—2015

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт Синот-ліги 
 Перша чеська ліга на soccerway 

2014-2015
Чехія
Чехія